Slovo polygon se používá ve více významech.

 polygon – mnohoúhelník
 zkušební polygon – území pro zkoušky některých druhů techniky
 Tatra polygon – zkušební okruh závodu Tatra a. s. v Kopřivnici, pro nákladní automobily
 Polygon Most – centrum výuky bezpečné jízdy v Mostě
podobné
 Polygon (značka jízdních kol) – značka jízdních kol vyráběných společností Inserea senna
 Polygon (grafika) – součást 3D počítačového modelu
 Polygonales – řád vyšších dvouděložných rostlin
 Polygonaceae – čeleď řádu Polygonales
 Polygonum – rostlina, též zvaná rdesno
 Polygon House – kancelářská budova v Praze nedaleko stanice metra Pankrác
 Polygon (webové stránky) – herní webové stránky

Externí odkazy